
Molekulska formula -{C12H16N2}- se može odnositi na:

 Dimetiltriptamin
 Alfa-Etiltriptamin
 Alfa,-{N-DMT}-
 -{N}--Etiltriptamin
 2,alfa-DMT
 4-Metil-AMT